Scherpenheuvel (plaats), een bedevaartsoord en deelgemeente van de stad Scherpenheuvel-Zichem (B)
Scherpenheuvel (De Hamert), een grafheuvel in Bergen (Nl-Limburg)
Scherpenheuvel (weeshuis), een jongensweeshuis van de Fraters van Tilburg op Curaçao
Scherpenheuvel (wijk) (Skerpene), een wijk van Willemstad, Curaçao
RKSV Scherpenheuvel, een Curaçaose voetbalclub